Pleschakow oder Pleshakov ist der Familienname folgender Personen:

 Constantine Pleshakov (* 1959), sowjetisch-amerikanischer Politikwissenschaftler und Autor
 Sergei Michailowitsch Pleschakow (* 1957), sowjetischer Hockeyspieler
 Wladimir Michailowitsch Pleschakow (* 1957), sowjetischer Hockeyspieler